Kozorog je lahko:
 Kozorog - ozvezdje
 Kozorogov povratnik - zemeljski vzporednik
 Kozorog - žival
Kozorog - priimek
 Kozorog - književno delo Franceta Bevka

Zunanje povezave